Верши́нин — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Вершинин, Алексей Платонович (1871—1932) — российский писатель, драматург.

Б

В 
 Вершинин, Валерий Иванович (род. 1948) — марийский лингвист.
 
 
 Вершинин, Владимир Ильич (род. 1938) — советский, российский химик.

Г 
 
 
 Вершинин, Глеб Витальевич (род. 2002) — белорусский футболист.

И 
 Вершинин, Иван Иванович (1918—1944) — сержант, участник Великой Отечественной войны.
 Вершинин, Игорь Владимирович (1948—2020) — литературовед, профессор.

К 
 Вершинин, Константин Андреевич (1900—1973) — Главный маршал авиации, Герой Советского Союза.

Л

М

Н 
 Вершинин, Николай Васильевич (1867—1951) — российский и советский врач-фармаколог.
 Вершинин, Павел Николаевич (род. 1949) — председатель правительства Удмуртской республики.

С 
 
 Вершинин, Степан Калинович (1925—1970) — полный кавалер ордена Славы.

Ф, Ю 
 Вершинин, Фёдор Григорьевич (1905—1976) — Герой Советского Союза.
 Вершинин, Юрий:
 Вершинин, Юрий Николаевич (1932—2006) — советский и российский учёный, член-корреспондент АН СССР.
 Вершинин, Юрий — инженер ЧАЭС.



См. также